Нёвилле́т () — название нескольких коммун во Франции:

 Нёвиллет — в департаменте Эна;
 Нёвиллет — в департаменте Сомма.